HAOK Mladost Zagrzeb – chorwacki męski klub siatkarski z Zagrzebia założony w 1946 roku. Obecnie występuje w lidze MEVZA.

Nazwy klubu 
 -2002 Mladost Zagrzeb
 2002-2003 Mladost Regent Zagrzeb
 2003- Mladost Zagrzeb

Sukcesy 
  Mistrzostwa Jugosławii:
  1. miejsce (17x): 1948, 1952, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1977, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986
  2. miejsce (15x): 1946, 1953, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1964, 1967, 1975, 1978, 1980, 1988, 1990
  3. miejsce (4x): 1950, 1957, 1974, 1979
  Puchar Jugosławii:
  1. miejsce (8x): 1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988
  Puchar Chorwacji:
  1. miejsce (21x): 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2022
  Mistrzostwa Chorwacji:
  1. miejsce (21x): 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2018, 2019, 2021, 2022 
  2. miejsce (10x): 2004, 2005, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020
  Puchar Challenge:
  2. miejsce (1x): 2010
  Superpuchar Chorwacji:
  1. miejsce (2x): 2016, 2017
  MEVZA:
  2. miejsce (2x): 2020, 2022

Bilans sezonów

Kadra w sezonie 2009/2010

Sztab szkoleniowo-techniczny 
 Trener:  Radovan Malević
 Lekarz:  Michaił Żukowski

Zawodnicy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Chorwackie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1946